

Entomologie 
 Lapara, un genre de lépidoptères de la famille des Sphingidae.

Géographie 
 Lapara, commune du Burkina Faso.

Patronyme 
 Léo Lapara comédien français.